La coupe NHK est un titre japonais pouvant faire référence à :
 Coupe NHK (jeu de go), un des titres majeurs du go japonais ;
 Coupe NHK (shogi), un des titres du shogi japonais.